Guerin e Guérin possono riferirsi a:

Geografia 
 Guérin – comune francese nel dipartimento del Lot e Garonna 
 Fontaine-Guérin – comune francese nel dipartimento del Maine e Loira
 Gournay-le-Guérin – comune francese nel dipartimento dell'Eure

Persone 
 Guerin – cognome italiano
 Camille Guérin (1872-1961) – microbiologo francese
 Charles-François-Prosper Guérin (1875-1939) – pittore francese
 Claudine Guérin de Tencin (1681-1749) – scrittrice francese
 Félix Édouard Guérin-Méneville (1799-1874) – biologo ed entomologo francese
 Florence Guérin (1965) – attrice francese
 Henri Guérin (1921-1995) – calciatore francese
 Henri Guérin (1905-1967) – schermidore francese
 Marie-Azélie Guérin (1831-1877) – proclamata santa insieme al marito Louis Martin, madre di Teresa di Lisieux
 Pierre Guérin de Tencin (1679-1758) – ecclesiastico francese
 Pierre-Narcisse Guérin (1774-1833) – pittore francese
 Richie Guerin (1932) – sportivo statunitense
 Robert Guérin (1876-1952) – giornalista e dirigente sportivo francese
 Théodore Guérin (1798-1856) – religiosa francese proclamata santa dalla Chiesa cattolica
 Veronica Guerin (1958-1996) – giornalista irlandese 
 Vincent Guérin (1956) – calciatore francese